Мирко Милисављевић (Пожаревац, 16. фебруар 1909 — Београд, 26. децембар 1988) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија
Глумац  |  Селф  |  

Дугометражни филм  |  ТВ филм  |  ТВ серија
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1930
!1940
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|6
|5
|2
|16
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|1
|5
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|4
|1
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|7
|14
|4
|28
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1939
| Уцена
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1940-te  ▲
|-
! 1948
| Софка
| Тоне
|-
! 1949
| Прича о фабрици
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1950
| Црвени цвет
| Филозоф
|-
! 1951
| Последњи дан
| Инжењер
|-
! 1953
| Циганка
| Марко
|-
! 1954
| Аникина времена
| Лале
|-
! 1955
| Песма са Кумбаре
| Луди Наста
|-
! 1958
| Госпођа министарка
| Господин Нинковић
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Боље је умети
| /
|-
! 1961
| Царево ново рухо
| Мештар церемонијала
|-
! 1961
| Велика турнеја
| Музичар на клавиру
|-
! 1966
| -{Andremo in città}-
| Душан Катански
|-
! 1967
| Дим
| Фридрихов пријатељ
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1971
| Моја луда глава
| /
|-
! 1975
| Павле Павловић
| Протерани директор
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1959
| Човек судбине
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Сплетка и љубав
| /
|-
! 1962
| Кентервилски дух
| /
|-
! 1962
| Прва љубав
| /
|-
! 1966
| Госпођа министарка
| Господин Нинковић
|-
! 1969
| Кројцерова соната
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1970
| Јепе брђанин
| /
|}

           

          
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1972
| Смех са сцене: Народно позориште
| Нинковић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1909.
Умрли 1988.
Српски глумци
Југословенски глумци
Пожаревљани